Bijago peut désigner :
 les Bijago, un peuple de Guinée-Bissau
 le bijago, une langue atlantique
 l'archipel des Bijagos, un archipel de Guinée-Bissau